Сен-Жорж-де-Рекс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 16 км на захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 381,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жорж-де-Рекс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-де-Рекс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр